Conselho do Mercado Comum
Concentração micelar crítica
Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Desambiguações de siglas